Paul-Alexis Dubois (1757-1796),  général de division français ;
 Paul-François Dubois (1793-1874),  journaliste et homme politique français ;
 Paul Antoine Dubois (1795-1871),  obstétricien français ;
 Paul Dubois (1829-1905),  sculpteur français ;
 Paul David Gustave du Bois-Reymond (1831-1889),  mathématicien allemand ;
 Paul Dubois (1848-1918),  neuropathologiste suisse ;
 Paul Charles Dubois (1848-1918),  neuropathologiste suisse ;
 Paul Du Bois (1859-1938),  sculpteur belge ;
 Paul Casimir Dubois (1867-1942),  homme politique français.